Андрей Вышинский:
 Вышинский, Андрей Павлович — российский военачальник, генерал-лейтенант, командующий 15-й армией воздушно-космических сил особого назначения.
 Вышинский, Андрей Януарьевич (1883—1954) — советский государственный деятель, организатор массовых репрессий в СССР.